

Стрих — село в гміні Мацейовіце Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Стрих — село в гміні Каліська Староґардського повіту Поморського воєводства

Інше 
 Стрих — діалектна назва горища